

Presentación Previa 
La pareja formada por el alemán Christopher Kas y el belga Dick Norman son los campeones defensores. Kas participó en esta edición junto al australiano Paul Hanley pero perdieron en primera ronda. Mientras que Norman decidió no participar en esta edición.

Los hermanos británicos Ken y Neal Skupski son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja alemana formada por Benjamin Becker y Tobias Kamke.

Cabeza de serie 

  Paul Hanley /  Christopher Kas (Primera ronda)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Primera ronda)

<li> Purav Raja /  Divij Sharan ''(Primera ronda)
<li> '''Ken Skupski /  Neal Skupski (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Pétange 2013